Dudeck ist der Name von:

 Joachim Dudeck (1932–2010), deutscher Medizininformatiker
 Manuela Dudeck (* 1968), deutsche Psychiaterin
 Martin Dudeck (* 1961), deutscher Schauspieler